Ла́сточка:

 Ласточковые () — семейство птиц отряда воробьинообразных.
 Ласточки (Настоящие ласточки, ) — род птиц семейства ласточковых.
 Деревенская ласточка () — перелётная птица семейства ласточковых, вид-космополит.
 Городская ласточка — мелкая птица семейства ласточковых.

 «Ласточка» — опера Джакомо Пуччини.
 «Ласточка» — музыкальный альбом российской рок-группы «Сансара», выпущенный в 2016 году.
 «Ласточка» — музыкальный фестиваль, проводящийся в Москве с 2016 года.
 «Ласточка» — минеральная вода, добываемая в Пожарском районе Приморского края.
 Ласточка — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей».

Топоним 
 Ласточка — село в Пожарском районе Приморского края.
 Ласточка — станция Дальневосточной железной дороги в Приморском крае.
 Ласточка — река в Приморском крае.
 Посёлок базы отдыха «Ласточка» — посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края.

В технике 
 «Ласточка» или «ласточкин хвост» — способ крепления деталей (например, лопаток турбин турбореактивных двигателей, или оптического прицела на винтовки, автоматы и пр. оружие).
 «Ласточка» — надувная байдарка для занятий водным туризмом.
 «Ласточка» — прогулочный теплоход в Харькове (Украина).
 «Ласточка» — парусная шхуна Черноморского флота России, участник Крымской войны.
 «Ласточка» — неофициальное прозвище истребителя И-16.
 «Ласточка» — неофициальное прозвище истребителя Messerschmitt Me.262.
 «Ласточка» — прозвище тепловоза ТЭ3.
 «Ласточка» — скоростной электропоезд, созданный на основе платформы Siemens Desiro для Российских железных дорог.
 «Ласточка» — название ускоренного поезда повышенной комфортности с сообщением Новосибирск — Омск, сформированного на базе электропоезда ЭД4МК-051 ОАО «Экспресс-Пригород», Новосибирск.

Журналы 

 «Ласточка» — ежемесячный журнал для дам и девиц выходивший в Санкт-Петербурге под редакцией Висковатова в 1859-1860 гг.
 «Ласточка» («Ластовка») — иллюстрированный журнал для юношества, выходил во Львове (1869—1881) как приложение к газете «Учитель».
 «Ласточка» — иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1884 (с 28 июня) — 1885 (по апрель), еженедельно. Изд. — Э. И. Маркус, ред. — Л. Е. Дмитриев-Кавказский.
 «Ласточка» — журнал для детей младшего возраста выходивший в Харбине в издательстве «Заря», с 1926 по 1945 гг.

См. также 

 Небесные ласточки
 
 Ластка (то же, что и Ласточка)

Примечания